Бландов, Владимир Иванович (1847—1906) — выпускник Морского кадетского корпуса, один из инициаторов организации сыроварения в России.
 Бландов, Николай Иванович (1845—1917) — офицер российского флота, впоследствии купец и промышленник. Брат В. И. Бландова.